Promised Land (englisch „Gelobtes Land“) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Promised Land (Arkansas)
 Promised Land (Louisiana)
 Promised Land (Maine)
 Promised Land (Pennsylvania)
 Promised Land (South Carolina)
 Promised Land State Park, Pike County, Pennsylvania

Musik:
 Promised Land (Chuck Berry), aufgenommen 1965 von Chuck Berry und 1973 von Elvis Presley
 Promised Land (Elvis-Presley-Album) (1975)
 Promised Land (Dennis-Brown-Album) (1977)
 The Promised Land (Willie-Nelson-Album), von Willie Nelson (1978)
 The Promised Land (Bruce Springsteen), aus dem Album Darkness on the Edge of Town (1978)
 Promised Land (Promised-Land-Album) (1991)
 Promised Land (Queensrÿche-Album) (1994)
 Promised Land (Robert-Walker-Album) (1997)
 Promised Land (Dispatched-EP) (1998)
 Promised Land (Rurutia-Album) (2004)
 Promised Land (Dar-Williams-Album) (2008) 

Film und Fernsehen:
 The Promised Land (Originaltitel: Ziemia Obiecana), polnischer Film von Andrzej Wajda, siehe Das gelobte Land (1975)
 The Promised Land (1986), jugoslawischer Film von Veljko Bulajić
 Promised Land, US-amerikanischer Spielfilm von Michael Hoffman, siehe Gelobtes Land (1987)
 Ein Wink des Himmels (Originaltitel Promised Land), US-amerikanische Fernsehserie (1996–1999)
 Promised Land (2002), südafrikanischer Film von Jason Xenopoulos
 Promised Land (Originaltitel: Ha-Aretz Hamuvtachat), israelischer Film von Amos Gitai, siehe Gelobtes Land (2004)
 Zheruiyk – Promised Land, kasachischer Film von Slambek Tauyekel (2011)
 Promised Land (2012), US-amerikanischer Film von Gus Van Sant
 Promised Land, US-amerikanische Drama-Serie, siehe Gelobtes Land (Fernsehserie) (2022)

Siehe auch:
 Promised Land Township
 Gelobtes Land (Begriffsklärung)
 Das gelobte Land, Begriffsklärung